Supercoppa italiana 2003 – edizione del torneo italiano di calcio
 Supercoppa italiana 2003  – edizione del torneo italiano di calcio femminile
 Supercoppa italiana 2003 – edizione del torneo italiano di pallacanestro maschile
 Supercoppa italiana 2003 – edizione del torneo italiano di pallavolo femminile
 Supercoppa italiana 2003 – edizione del torneo italiano di pallavolo maschile